Raaso est une petite ville d’Éthiopie, située dans la zone Afder de la région Somali. Elle se trouve à .

Ville dans la région Somali